O termo prancha (do francês planche), a princípio, remete a uma tábua grande e larga. Contudo, pode denotar também os seguintes artigos:

Equipamento esportivo
Prancha de esqueite
Prancha de sandboard
Prancha de snowboard
Prancha de surfe

Outros
 Prancha (náutica) - fazer a prancha para equilibrar um veleiro
Caminhar na prancha, tipo de execução atribuída aos piratas, criada aparentemente pelos romances sobre pirataria, um vez que não há registros de que tal prática tenha sido efetivamente adotada.
 Chapinha - um material para alisamento capilar.

Desambiguação